Ајнез има више значења:
 Ајнез (Тексас)
 Ајнез (Кентаки)